Alors que certaines villes font le choix d’opérateurs privés, Reims a conservé la gestion de ses parkings via la SAEM Champagne Parc Auto.  Champagne Parc Auto (CPA), société d'économie mixte, est un opérateur de stationnement de Reims. CPA gère également les vélos électriques en libre-service ZébullO.
Le siège est situé 1 C Rue Henri Jadart à Reims dans la Marne.

Historique 
9 janvier 1976 : création de la société d'économie mixte Champagne Parc Auto. L’argumentation de la création de la SAEM Champagne Parc Auto est un circuit “court et local” de décision, donc d’efficacité.
1981 : construction du parc auto Jadart rebaptisé par parc auto Cathédrale.
1992 ; CPA obtient la concession du parc auto Buirette.
1993 : CPA obtient la concession du parc auto d’Erlon.
1994 : CPA reprend en affermage l’exploitation du parc auto Gambetta.
2011 : installation d’un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation dans 3 parkings de Reims
2012 : extension système de reconnaissance des plaques d’immatriculation aux 2 autres parkings.
2014 : introduction de la gratuité de la première heure.
2015 : introduction de la tarification au ¼ d’heure.
10 juillet 2015 : Champagne Parc Auto inaugure un espace vélo au sein du Parking Erlon. Il est équipé d’une cinquantaine de racks vélos design ALTINOVA.
2019 : lancement de ZébullO porté par CPA
2020 : Ouverture du parc de stationnement République.

Gouvernance 
Depuis sa création, les personnes suivantes ont assuré la présidence de Champagne Parc Auto (CPA).

Organisation

Actionnariat 
La société Champagne Parc Auto est une Société d’Économie Mixte dont les principaux actionnaires sont en 2017 :
 La Communauté Urbaine de Grand Reims
 La Ville de Reims,
 La Caisse des Dépôts (18 %),
 Nord Est Promotion Immobilière, filiale du Vrédit Agricole
 Chambre de commerce et d'industrie de la Marne
 Kéolis
 Caisse d’Epargne Lorraine
 Les Vitrines de REIMS

Conseil d'Administration 
Le Conseil d’Administration est constitué de sept membres :
 Trois pour la Communauté Urbaine du Grand Reims
 Deux pour la Ville de Reims
 Un pour la Caisse des Dépôts et Consignations
 Un pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Marne,

Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du Conseil municipal de Reims.

Les parcs de stationnement CPA 
Champagne Parc Auto compte 6 parcs de stationnement à Reims, en ouvrage.

Parking Cathédrale (ex Jadart) 
Les élections de 1977 porte Claude Lamblin comme maire communiste à la direction de la ville de Reims. Son équipe avec l'architecte Jean-Claude Delorme change le projet du parking Jadart, initialement prévu par l'équipe Taittinger de type silo en parking souterrain avec la création de logements. Le parking souterrain est inauguré le 15 avril 1981. Le parking sera renommé parking Cathédrale

Parking Erlon 
Les travaux du parking d'Erlon débute le 4 novembre 1991. D'un coût total de 110 millions de Francs de l'époque, il sera mis en service fin 1993.

Le Parking Hôtel de Ville 
Le Parking Hôtel de Ville est un parking en sous-sol de la résidence "Carré d'Art ", construite sur l'emplacement des anciennes Galeries Rémoises.

Le Parking République 
Le Parking République a été conçu par l'architecte Hugo Pace. Ce parking est de type parking à étages ou parking silo. Sa particularité réside dans sa conception hélicoïdale. La circulation est à double-sens sur un parcours incliné à 2% sur la totalité du cheminement. En raison de cette forme particulière, le site a été retenu par Vélotour Reims en 2021 et 2022. 
La première pierre a été posée le mercredi 26 juin 2019. Cette réalisation d'un coût de  d'euros et située sur l'ancien site du Sernam de Reims, a été mise en service en décembre 2020. Elle a été réalisée en béton postcontraint, technique mise au point par Eugène Freyssinet et déjà mise en œuvre à Reims avec les Halles centrales de Reims.

Bibliographie 
 1950-2000,  de vie rémoise par Alain Moyat, édition Fradet novembre 2006, .
 Rapport d’activité de l’exercice 2015 pour le parc de stationnement Cathédrale,
 Rapport d’observations définitives Société d’économie mixte « Champagne Parc Auto », Cour Régionale des Comptes Grand Est.

Notes et références

Voir aussi 
 LPA (Lyon Parc Auto)
 Opérateur de stationnement
 Gestion du stationnement
 ZébullO
 Affermage
 Concession de service public en France

Liens externes 
https://www.reims.fr/fileadmin/reims/MEDIA/La_ville_de_Reims/Democratie_participative/CCSPL_ville/Parcs_auto/2016_12_07_CRAC_CATHEDRALE.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/imported_pdf/2017-10-26/GER201718.pdf

Stationnement
Gestionnaire de parking
Transport à Reims
Société d'économie mixte
Entreprise ayant son siège à Reims